Жан-Бати́ст (, Иоанн Креститель) — французское имя и произошедшая от него фамилия. Известные носители фамилии:
 Жан-Батист, Люсьен (род. 1964) — французский актёр и кинорежиссёр.
 Жан-Батист, Мэрианн (род. 1967) — британская актриса, певица, композитор, режиссёр и сценарист.
 Жан-Батист, Эрик (1970—2022) — гаитянский политик и предприниматель, кандидат в президенты Гаити.
 Персонаж
 Жан-Батист Гренуй — герой романа Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы».
 См. также 
 Жан
 Батист